Деколонизация Африки происходила в середине 1950-х  до 1975 года во время холодной войны, с радикальными изменениями режимов на континенте, когда колониальные правительства провозгласили о начале перехода к независимым государствам. Этот процесс часто омрачался насилием, политической нестабильностью, массовыми беспорядками и организованными восстаниями как в северных странах, так и в странах к югу от Сахары, включая Алжирскую войну во Французском Алжире, Ангольскую войну за независимость в Португальской Анголе, Конголезский кризис в Бельгийском Конго, восстание Мау-Мау в Британской Кении, Занзибарскую Революция в султанате Занзибар и гражданская война в Нигерии в сепаратистском штате Биафра.

Предыстория 

"Борьба за Африку" на протяжении 1870 и 1914 годов была значительным периодом европейского империализма в Африке, который закончился тем, что почти вся Африка и ее природные ресурсы оказались под контролем небольшого числа европейских государств в качестве колоний. Стремясь заполучить как можно больше земли, избегая при этом конфликтов между собой, раздел Африки был утвержден в Берлинском соглашении 1885 года, практически не учитывая местные различия. Почти все доколониальные государства Африки потеряли свой суверенитет, за исключением Либерии (которая была заселена в начале 19 века бывшими рабами-афроамериканцами) и Эфиопии (позже оккупированной Италией в 1936 году).

Великобритания и Франция имели самые большие территории, Германия, Испания, Италия, Бельгия и Португалия также имели колонии. Процесс деколонизации начался как прямое следствие Второй мировой войны. К 1977 году 54 африканские страны получили независимость от европейских колониальных держав.

Внешние причины 
Во время мировых войн африканские солдаты были призваны в имперские вооруженные силы. Некоторые африканские солдаты также вызвались добровольцами. Ветераны из более чем 1,3 миллиона африканских военнослужащих участвовали во Второй мировой войне и сражались как на европейском, так и на азиатском театрах военных действий. Это привело к более глубокому политическому осознанию и ожиданию большего уважения и самоопределения, которые в значительной степени остались нереализованными.Во время Атлантической конференции 1941 года лидеры Великобритании и США встретились, чтобы обсудить идеи послевоенного мира. Одним из положений, добавленных президентом Рузвельтом, было то, что все люди имеют право на самоопределение, что вселяло надежду в британские колонии.

12 февраля 1941 года президент Соединенных Штатов Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились, чтобы обсудить послевоенный мир. Результатом стала Атлантическая хартия. Он не был договором и не был представлен на ратификацию в британский парламент или Сенат Соединенных Штатов, но оказался широко признанным документом.Один из пунктов, пункт третий, касался права решать, какую форму правления хочет народ, и восстановления самоуправления.

Премьер-министр Черчилль заявил в британском парламенте, что в документе говорится о "государствах и народах Европы, находящихся сейчас под нацистским игом’. Президент Рузвельт считал его применимым во всем мире.Антиколониальные политики сразу же увидели в этом отношение к колониальным империям. Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций в 1948 году, через три года после окончания Второй мировой войны, признала, что все люди рождаются свободными и равными.

После Второй мировой войны США и африканские колонии оказали давление на Великобританию, чтобы она соблюдала условия Атлантической хартии. После войны некоторые британцы считали африканские колонии детскими и незрелыми; британские колонизаторы ввели в колониях демократическое правительство на местном уровне. Британия была вынуждена согласиться, но Черчилль отверг универсальную применимость самоопределения для подвластных наций.

Италия, колониальная держава, потеряла свою Африканскую империю, Итальянскую Восточную Африку, Итальянскую Эфиопию, Итальянскую Эритрею, Итальянское Сомали и Итальянскую Ливию в результате Второй мировой войны.Кроме того, такие колонии, как Нигерия, Сенегал и Гана, настаивали на самоуправлении, поскольку колониальные державы были истощены военными усилиями.

В Декларации Организации Объединенных Наций 1960 года о предоставлении независимости колониальным странам и народам говорилось, что колониальная эксплуатация является нарушением прав человека и что власть должна быть возвращена соответствующим странам или территориям.

Примечания 

 
Последствия Второй мировой войны
Колониальная Африка
История Африки
Деколонизация